Ма́гер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Магер, Вольфганг (род. 1952) — немецкий гребец.
 Магер, Максим Петрович (1897—1941) — советский военный деятель, комкор.
 Магер, Мануэла (род. 1962) — немецкая фигуристка.
 Магер, Норм (1926—2005) — американский баскетболист.